Alvaro Pierri (1952) – chitarrista uruguaiano
Luigi Pierri (1940-2005) – politico italiano
Luis Pierri (1963) – ex cestista uruguaiano